Mr. et Mrs. Smith peut désigner :

 Mr. & Mrs. Smith, film américain d’Alfred Hitchcock (1941), sorti en France sous le titre Joies matrimoniales ;

Mr. et Mrs. Smith, série télévisée américaine (1996) ;
Mr. et Mrs. Smith, film américain de Doug Liman (2005) ;
Mr. et Mrs. Smith, album de ce film ;
Mr. et Mrs. Smith, bande originale de ce film ;
Mr. et Mrs. Smith, téléfilm américain de Doug Liman (2007).

Voir aussi